Tafelbild steht für:
 Tafelbild (Malerei), ein Bild auf eigenständigem Maluntergrund
 Tafelbild (Unterricht), zum Beispiel in der Schule